St. Lawrence Catholic Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Lawrence Catholic Church (Iowa), ID-Nr. 92000912
 St. Lawrence Catholic Church (Wisconsin), ID-Nr. 89000056